Bullitt steht für:

 Bullitt (Film), US-amerikanischer Thriller (1968)
 Bullitt County im US-Bundesstaat Kentucky
 Bullitt Group, britischer Mobiltelefon- und Unterhaltungselektronikhersteller

Bullitt ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Scott Bullitt (1761–1816), US-amerikanischer Politiker
 Kay Bullitt (1914–2005), britische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Bullit